Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XXII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XXII. Legislaturperiode. Die Gesetzgebungsperiode reichte vom 25. Oktober 1979 bis zum 27. Oktober 1985, die Angelobung der Abgeordneten erfolgte am 25. Oktober 1979. Bei der Landtagswahl 1979 war es zu fast keinen Änderungen gekommen. Lediglich die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) verlor ein Mandat an die Österreichische Volkspartei (ÖVP), die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) erreichte denselben Mandatsstand wie 1973. Von den 56 Mandaten entfielen somit 29 auf die ÖVP, 23 auf die SPÖ und 4 auf die FPÖ. Die vom Landtag gewählte Landesregierung Ratzenböck II hatte sich in der Folge nur wenig gegenüber der Vorgängerregierung verändert.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Die ÖVP stellte in der Gesetzgebungsperiode auf Grund ihrer relativen Mandatsmehrheit den Ersten Landtagspräsidenten. Mit Johanna Preinstorfer übernahm zum ersten Mal im Oberösterreichischen Landtag eine Frau diese Funktion. Zweiter Präsident des Landtages war bis 21. Oktober 1982 der SPÖ-Abgeordnete Leo Habringer, der an diesem Tag zum Landesrat gewählt wurde. Ihm folgte in derselben Sitzung Ferdinand Reisinger nach. Die Funktion des Dritten Landtagspräsidenten wurde traditionell von der FPÖ besetzt. Während der gesamten Gesetzgebungsperiode füllte Alois Bachinger diese Funktion aus.

Klubobleute 
Die Funktion des Klubobmannes hatte in der ÖVP zunächst Landeshauptmann-Stellvertreter Gerhard Possart inne. Er wurde am 30. Oktober 1980 von Rudolf Trauner abgelöst, der als Landesrat zurückgetreten war. Bei der SPÖ übernahm die Funktion des Klubobmanns Friedrich Freyschlag, sein Stellvertreter war bis 21. Oktober 1982 Leo Habringer.

Landtagsabgeordnete

Weblinks 
 Land Oberösterreich Biografien aller Landespolitiker von 1861 bis heute

Einzelnachweise 

Liste 22